Nürnberg (česky Norimberk) je město v Bavorsku. Byly po něm pojmenovány tyto lodě:
 SS Nurnberg – paroplachetní zaoceánská loď společnosti Norddeutscher Lloyd, spuštěná na vodu 1873
 SMS Nürnberg (1906) – lehký křižník třídy Königsberg německé Kaiserliche Marine, spuštěn na vodu 1906
 SMS Nürnberg (1916) – lehký křižník třídy Königsberg německé Kaiserliche Marine, spuštěn na vodu 1916
 Nürnberg (1934) – lehký křižník třídy Leipzig německé Kriegsmarine, spuštěn na vodu 1934

Lodě stejného jména Kaiserliche Marine
Lodě stejného jména
Norimberk